Wilhelm zu Sayn-Wittgenstein ist der Name von:

 Wilhelm zu Sayn-Wittgenstein-Hohenstein (1770–1851), preußischer Staatsmann, Graf, Fürst und Vertrauter von Friedrich Wilhelm III.
 Wilhelm Werner Prinz von Sayn-Wittgenstein (* 1933), deutscher Rennfahrer, siehe Werner Lindermann